Canon EOS 500D — цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат серии EOS компании Canon. В первую очередь, ориентирован на аудиторию непрофессиональных фотографов и продвинутых любителей. Является преемником модели Canon EOS 450D и предшественником модели Canon EOS 550D, представленной 8 февраля 2010 года. Canon 500D был признан лучшей европейской зеркальной фотокамерой 2009—2010 годов по версии Европейской ассоциации видео- и аудиотехники (EISA).

В Северной Америке фотоаппарат носит название EOS Digital Rebel T1i, в Японии — EOS Kiss X3 Digital.

Описание 
Canon 500D, анонсированный 25 марта 2009 года, представляет собой однообъективный цифровой зеркальный фотоаппарат (DSLR) со светочувствительной КМОП-матрицей (CMOS APS-C) с кроп-фактором 1,6 и разрешением 15,1 млн пикселов (максимальное разрешение снимка составляет 4752 × 3168 пикселов). Для обработки изображения используется процессор Digic 4.
Как и предшествующая модель, 500D позволяет использовать экран в качестве видоискателя (функция LiveView).

Фотоаппарат оснащён цветным TFT-дисплеем с диагональю 3 дюйма и разрешением 920000 пикселов. Для хранения изображений используется карты памяти формата Secure Digital (поддерживается SDHC).

Камера поддерживает запись видео в формате высокой четкости 1080p c частотой 20 кадров в секунду и 720p с частотой 30 кадров в секунду. Также можно снимать ролики с разрешением 640 × 480 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Ограничения по длительности видеоролика составляют 30 минут или 4 Гб.

Диапазон чувствительности ISO увеличен и составляет от 100 до 3200 с расширением до 12800.

Отличия от Canon EOS 450D 
 Возможность съёмки видео.
 Разрешение сенсора увеличено с 12,2 до 15,1 млн пикселей.
 Усовершенствованный процессор Digic IV вместо Digic III.
 Максимальная светочувствительность увеличена до 3200 ISO (1600 у 450D).
 Разрешение ЖК-дисплея увеличено до 920 000 пикселей (230 000 пикселей у 450D).
 Максимальное число кадров в режиме непрерывной съемки увеличено до 170 кадров в формате JPEG и 9 в формате RAW (53 кадра в формате JPEG и 6 в формате RAW у 450D).
 Появился разъем HDMI.

Комплект поставки 
У Canon EOS 500D доступно пять вариантов комплектации :
 без объектива.
 с объективом Canon EF-S 18-55 мм f/3.5-5.6 IS.
 с объективом Canon EF-S 18-135 мм f/3.5-5.6 IS.
 с объективом Canon EF-S 18-200 мм f/3.5-5.6 IS.
 с объективом Canon EF-S 18-55 мм f/3.5-5.6 + Canon EF 75-300мм f/4.0-5.6
Также в комплект поставки входят:
 Литий-ионный аккумулятор LP-E5 (включая защитную крышку).
 Зарядное устройство LC-E5 (либо LC-E5E).
 Шейный ремень EW-100DB III.
 USB-кабель и видеокабель.
 Документация и программное обеспечение.

Награды 
Canon EOS 500D стал лауреатом премии EISA (2009—2010) в номинации «European SLR Camera».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Цифрозеркальные фотоаппараты Canon
APS-C фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2009 году
Лауреаты EISA 2009-2010